Cmentarz Świętokrzyski w Warszawie – nieistniejący cmentarz w Warszawie, pierwszy cmentarz poza granicami miasta
 Cmentarz Świętokrzyski w Gorzowie Wielkopolskim – cmentarz w Gorzowie Wielkopolskim